Аполло Коженьовський
 2228 Союз-Аполло
 Премія Аполло